

Іннокентьєвка — село, Нанайський район, Хабаровський край
 Іннокентьєвка — село, Ніколаєвський район, Хабаровський край